Jackson Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Jackson Lake (Alberta)
 Jackson Lake (Big Lake Ranch, Cariboo, British Columbia)
 Jackson Lake (Riske Creek, Cariboo, British Columbia)
 Jackson Lake (Okanagan-Similkameen, British Columbia)
 Jackson Lake (Thompson-Nicola, British Columbia)
 Jackson Lake (Division No. 4, Manitoba)
 Jackson Lake (Division No. 8, Manitoba)
 Jackson Lake (Division No. 19, Manitoba)
 Jackson Lake (Nova Scotia)
 Jackson Lake (Algoma District, Ontario)
 Jackson Lake (Kenora District, Ontario)
 Jackson Lake (Muskoka District Municipality, Ontario)
 Jackson Lake (Algonquin Provincial Park, Nipissing District, Ontario)
 Jackson Lake (Papineau-Cameron, Nipissing District, Ontario)
 Jackson Lake (Chapleau, Sudbury District, Ontario)
 Jackson Lake (Washagami, Sudbury District, Ontario)
 Jackson Lake (Thunder Bay District, Ontario)
 Jackson Lake (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Jackson Lake (Lee County, Alabama)
 Jackson Lake (Shelby County, Alabama)
 Jackson Lake (Talladega County, Alabama)
 Jackson Lake (Alaska)
 Jackson Lake (Benton County, Arkansas)
 Jackson Lake (Carroll County, Arkansas)
 Jackson Lake (Pulaski County, Arkansas)
 Jackson Lake (Van Buren County, Arkansas)
 Jackson Lake (Woodruff County, Arkansas)
 Jackson Lake (Adams County, Colorado)
 Jackson Lake (Gunnison County, Colorado)
 Jackson Lake (Georgia)
 Jackson Lake (Iowa)
 Jackson Lake (Kalifornien)
 Jackson Lake (Louisiana)
 Jackson Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Jackson Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Jackson Lake (Mississippi)
 Jackson Lake (Missouri)
 Jackson Lake (Nebraska)
 Jackson Lake (New Mexico)
 Jackson Lake (Clermont County, Ohio)
 Jackson Lake (Jackson County, Ohio)
 Jackson Lake (Pike County, Ohio)
 Jackson Lake (Oregon)
 Jackson Lake (Franklin County, Tennessee)
 Jackson Lake (Williamson County, Tennessee)
 Jackson Lake (Washington)
 Jackson Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Jackson Lake (Waupaca County, Wisconsin)
 Jackson Lake in Wyoming

Siehe auch:
 Lake Jackson